Davide Ghiotto – pattinatore di velocità su ghiaccio italiano
 Federico Ghiotto – ex ciclista su strada italiano
 Luca Ghiotto – pilota automobilistico italiano
 Renato Ghiotto – scrittore e giornalista italiano